

Sigle 
 Tactical Studies Rules – casa editrice statunitense che pubblicò le regole del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Technical Sports Racing – squadra motociclistica giapponese
 Terminate and Stay Resident – "termina e resta in memoria", programmi utility usati in MS-DOS e altri sistemi
 Treno Servizio Regionale – elettrotreno per servizio passeggeri di fabbricazione italiana, utilizzato principalmente da Trenord

Radio e televisione
 TSR – Télévision Suisse Romande – precedente nome di RTS, network televisivo svizzero di lingua francese, parte di SRG SSR.
 TSR – Türkiye'nin Sesi Radyosu – nome turco dell'emittente internazionale Voce della Turchia.

Codici 
 TSR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Timișoara-Traian Vuia, Timișoara (Romania)
 tsr – codice ISO 639-3 della lingua akei

Musica 
 TSR Records – etichetta discografica indipendente statunitense

Altro 
 BAC TSR-2 – interdittore-bombardiere britannico
 Full Metal Panic! The Second Raid – anime